Black Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Black Island (ö i Antarktis),

Australien 

 Black Island (ö i Australien, Tasmanien),

Kanada 

 Black Island, Newfoundland, ö, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar